Hollink est un patronyme porté notamment par :

 Hennie Hollink (1931-2018), footballeur et entraîneur néerlandais ;
 Rob Hollink (1962-), joueur de poker professionnel néerlandais.